De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2011 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 12 juni 2011 op Silverstone nabij Silverstone, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Groot-Brittannië